Жиля́рди или Джиля́рди () — династия швейцарских строителей из Монтаньолы (кантон Тичино), работавших в Москве и Санкт-Петербурге с середины XVIII по середину XIX веков. Жилярди оставались швейцарскими гражданами, их дети воспитывались на родине, а сами архитекторы, по окончании карьеры, возвращались в Швейцарию или Италию.

 Жилярди, Иван Дементьевич (Джованни Баттиста, 1755—1819) — архитектор, основатель династии, отец Доменико Жилярди
 Жилярди, Жозе (1766—1835), архитектор, брат Джованни Батиста и отец Алессандро Жилярди
 Жилярди, Доменико (Дементий Иванович, 1785—1845) — архитектор, сын И. Д. Жилярди, наиболее успешный из всей семьи
 Жилярди, Алессандро (Александр Осипович, 1808—1871), архитектор, сын Жозе Жилярди

См. также 
 Джиларди

Ссылки 
 Швейцарцы в Санкт-Петербурге